Питер Тейлор
 Тейлор, Питер (1917—1994) — американский писатель.
 Тейлор, Питер (1928—1990) — английский футболист, тренер.
 Тейлор, Питер (род. 1953) — английский футболист, тренер сборной Англии по футболу.
 Тейлор, Питер (род. 1942) — британский журналист и публицист, автор книг по истории конфликта в Северной Ирландии.
 Тейлор, Питер (род. 1984) — новозеландский гребец.